La palabra rex es una palabra del latín que significa 'rey'. 

También puede referirse a:

Astronomía
 Antiguo nombre de la estrella Régulo.

Transporte naval 
 Rex, transatlántico italiano construido entre 1930 y 1932. Hundido en 1944, fue desguazado entre 1947 y 1958.
Rex, barco de pasajeros sueco construido a finales de los años 1930, bautizado originalmente como Vesta.

Lugares
 Rex, localidad estadounidense.
 Código IATA del Aeropuerto Internacional General Lucio Blanco de Reynosa (México).

Animales 
 Tyrannosaurus rex, abreviado algunas veces como T. rex, una especie de dinosaurio del género Tyrannosaurus.
 Othnielia rex, una especie de dinosaurio de la familia Hypsilophodont.
 Balaeniceps rex o picozapato, una especie de ave característica por la forma de su pico.
 Las razas de gato cornish rex y devon rex.
 El rex y el mini rex (minirrex), razas de conejo, así como los tipos de pelaje en los mismos.
 Rex, un perro de Ronald Reagan.
 Rex the Wonder Horse, estrella de quince películas de Hollywood de las décadas de 1920 y 1930.

Personas

Actores y directores 
 Rex Allen, 1920-1999
 Rex Beach, 1877-1949
 Rex Smith, 1955
 Rex Hunt, 1949
 Rex Murphy, 1947
 Rex Navarrete, 1969
 Rex Newmark, 1984
 Rex Cherryman, 1897-1928
 Rex Harrison, 1908-1990
 Rex Ingram, 1855-1969
 Rex Ingram, 1893-1950
 Rex Lease, 1903-1966
 Rex Lee, 1969
 Rex Linn, 1956
 Simon Rex, 1974
 Rex Moises, 1996

Autores de nombres botánicos 
 George Abraham Rex, 1845-1895

Políticos 
 Rex Connor (1907-1977)
 Rex Hunt (1926)
 Rex E. Lee (1937-1996)